Trappe kan syfta på:

 Trappe, Maryland
 Trappe, Pennsylvania

Se även 
 La Trappe
 Trappistorden